Реддик — многозначный термин.

Значения:
 Реддик, Лэнс (1962—2023) — американский актёр театра и кино.
 Реддик — муниципалитет, расположенный в округе Мэрион (штат Флорида, США)